Arondismentul Auxerre (în ) este un arondisment din departamentul Yonne, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Aillant-sur-Tholon
 Cantonul Auxerre-Est
 Cantonul Auxerre-Nord
 Cantonul Auxerre-Nord-Ouest
 Cantonul Auxerre-Sud
 Cantonul Auxerre-Sud-Ouest
 Cantonul Bléneau
 Cantonul Brienon-sur-Armançon
 Cantonul Chablis
 Cantonul Charny
 Cantonul Coulanges-la-Vineuse
 Cantonul Coulanges-sur-Yonne
 Cantonul Courson-les-Carrières
 Cantonul Joigny
 Cantonul Ligny-le-Châtel
 Cantonul Migennes
 Cantonul Saint-Fargeau
 Cantonul Saint-Florentin
 Cantonul Saint-Sauveur-en-Puisaye
 Cantonul Seignelay
 Cantonul Toucy
 Cantonul Vermenton

Comune 

Auxerre